THN steht für:
 Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, deutsche Fachhochschule
 Tetrahydronaphthalin, Stimulansdroge
 The Hockey News, nordamerikanische Eishockey-Fachzeitschrift
 Flughafen Trollhättan-Vänersborg (IATA-Code), Flughafen in Schweden

thn steht für:
 Thachanadan (Sprache) (ISO-639-3-Code), süddravidische Sprache der Thachanadan (Scheduled Tribe) in Indien

Abkürzung